

Niemcy 
1 gmina:
 Kotzen – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Havelland

1 góra:
 Kotzen – góra w Vorkarwendel

Osoby 
 Richie Kotzen – amerykański gitarzysta